CYF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chefornak (Alaska) (Stati Uniti)